Loustalot ist der Familienname der folgenden Personen:

 Ángel Loustalot, kubanischer Pfadfinder
 Christophe Loustalot (* 1992), französischer Rugbyspieler
 Élisée Loustalot, (1762–1790), französischer Journalist
 Gustave Loustalot (1826–1898), französischer Politiker
 Jules Loustalot, kubanischer Pfadfinder
 Louis Loustalot, (1861–1933), französischer Politiker
 Tim Loustalot (* 1965), amerikanischer Golfspieler
 Victoria Loustalot, amerikanische Schriftstellerin
 Yoann Loustalot (* 1974), französischer Jazzmusiker